Ariane kan syfta på:

Astronomi 
 1225 Ariane - en asteroid

Film
Ariane (film) - en amerikansk film från 1957 med originaltiteln Love in the Afternoon

Företag 
 Arianespace - franskt företag i rymdfartsindustrin

Teknik 
 Ariane (raketserie) - en serie europeiska raketer
 Lista över Ariane uppskjutningar
 Ariane 1 - avvecklad
 Ariane 2 - avvecklad
 Ariane 3 - avvecklad
 Ariane 4 - avvecklad
 Ariane 5 - aktiv
 Ariane 6 - under utveckling

Musik
Ariane (opera) - en opera av Bohuslav Martinů
Ariane et Barbe-Bleue - en opera av Paul Dukas
Ariane (Massenet) - en opera av Jules Massenet

Personer 
 Ariane av Nederländerna (2007-), Nederländsk prinsessa
 Ariane Friedrich (1984-), tysk friidrottare
 Ariane Hingst (1979-), tysk fotbollsspelare
 Ariane Mnouchkine (1939-), fransk teaterledare, scen- och filmregissör
 Ariane Moffatt (1979-), kanadensisk artist
 Ariane Wahlgren (1917-1993), tysk-svensk journalist

Se även 
 Ariadne